A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 5000 méteres síkfutás selejtezőit 2021. augusztus 6-án, döntőjét 8-án rendezték a tokiói olimpiai stadionban. Az aranyérmet az ugandai Joshua Cheptegei nyerte 12:58,15-ös idővel.

A kvalifikáció során 13:13,50 másodperc volt a szintidő.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Eredmények 
Az időeredmények perc:másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutamok 
Mindkét előfutam első öt helyezettje automatikusan a döntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján további öt futó került a döntőbe. Illetve a második előfutamban földre eső Dawit Fikadut versenybírói döntés alapján továbbjuttatták a fináléba.

1. előfutam

2. előfutam

Döntő

Jegyzetek

Források 

F5000